Die Liste der Orte auf den Marshallinseln bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Orte auf den Marshallinseln.

Die mit Abstand größte Agglomeration auf den Marshallinseln ist Delap-Uliga-Darrit mit einer Einwohnerzahl von 25.761 (Stand 1. Januar 2010).
Damit konzentriert sich rund die Hälfte der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

Die folgende Tabelle enthält die Städte und Orte mit mehr als 300 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 13. November 1988 und 1. Juni 1999, sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2010.
Angeführt sind auch der Distrikt, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Marshallinseln
 City Population - Einwohnerzahlen der Orte auf den Marshallinseln

!
Marshallinseln